Luci Valeri Tapó, pretor el 192 aC 
 Gai Valeri Tapó, Fou tribú de la plebs el 188 aC